Ульби — многозначный термин:

 Ульби — другое название реки Ульба
 Ульби — другое название Ульбинского хребта
 Ульби — другое название посёлка Ульба